

Nom de famille 
 Benjamin Lundy (1789-1839), abolitionniste américain
 Brigette Lundy-Paine (1994-), actrice américaine
 Christine Lundy (1970-), athlète américaine
 Derek Lundy (1946-), écrivain canadien 
 Dick Lundy (1907-1990), réalisateur de dessin animé
 Jessica Lundy (1966-), actrice américaine
 Lamar Lundy (1935-2007), footballeur américain
 Robert Lundy (?-1717), officier écossais
 Yvette Lundy (1916-2019), résistante et déportée française

Personnages fictionnels 
 Frank Lundy, personnage de la série télévisée Dexter

Toponymie 
 Lundy, île britannique

Autres 
 Bataille de Lundy's Lane (), épisode de la guerre anglo-américaine 
 (100604) Lundy, astéroïde découvert en 1997, nommé d'après l'île Lundy
 Lundy, cheval originaire de l'île Lundy
 Phare de Lundy, sur l'île Lundy
 Phare de Lundy (Sud)
 Phare de Lundy (Nord)

Homonymie de patronyme